Wischer steht für:

 umgangssprachlich für das Haushaltsreinigungsgerät Wischmopp
 umgangssprachlich für den Scheibenwischer
 Kurzform des Wischkontakts in der Elektrotechnik
 Wischer (Beruf), ein ungelernter Seemann der Maschinenabteilung
 Wischer (Hassel), ein Ortsteil der Gemeinde Hassel im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Wischer (Kunstgriff), ein Kunstgriff im Schnitt
 Wischer (Tanzfigur), eine Tanzfigur im klassischen Gesellschaftstanz (Standard- und Lateintanz).
 Dschi Dsche-i Wischer Dschunior, tägliche Radio-Comedy von Christine Nöstlinger, ausgestrahlt auf Ö3 im Jahr 1979

Wischer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wischer (1823–1904), preußischer Generalmajor
 Beate Wischer (* 1969), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Christine Wischer (* 1944) deutsche Politikerin und ehemalige Senatorin (SPD)
 Fritz Wischer (1869–1949), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Wischer (1903–1950), deutscher Psychiater und Euthanasietäter
 Helga Wischer (1932–2020), frühere deutsche Sportanglerin
 Ilse Wischer (* 1959), deutsche Linguistin
 Max Wischer (1873–1950), deutscher Tierzüchter und Fachbauchautor
 Robert Wischer (1930–2007), deutscher Architekt
 Ulrike Wischer (1959–2016), deutsche Journalistin und Redakteurin 

Siehe auch:
 Wisher
 Wischera